Die Abkürzung IFSA steht für:

 International Federation of Strength Athletes
 International Forestry Students’ Association, Zusammenschluss von Fachschaften der Forstwissenschaft
 International Freestyle Skater Association
 Internationale Feng Shui Akademie
 Internationale Föderation der Sportakrobatik, internationaler Spitzenverband der Sportakrobaten (1973–1999)
 International Fuzzy Systems Association

Abkürzung